Vilmer ist der Name folgender Orte:
 Vilmer (Argentinien), Gemeinde im Departamento Robles

Vilmer ist Namensbestandteil von:
 Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (* 1978), französischer Philosoph

Siehe auch:
 Vilmar